Six navires de la Marine française ont porté le nom de Marengo, d'après la bataille de Marengo :
 le , lancé en 1780, est un vaisseau de 74 canons renommé Marengo en 1800 ;
 le , lancé en 1795, est un vaisseau de 74 canons de classe Téméraire renommé Marengo en 1802 ;
 le , vaisseau de 120 canons de la classe Commerce de Marseille, a porté le nom de Marengo durant sa construction avant d'être lancé en 1851 ; 
 le , un vaisseau de 74 canons de classe Téméraire lancé en 1810 ;
 le , un petit navire lancé en 1815 ;
 le , un navire cuirassé de classe Océan lancé en 1868.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française